Сергей Петрович Суходольский (1845 — 25 февраля 1909) — русский государственный деятель, Волынский и Ковенский губернатор.

Биография 
Из потомственных дворян Суходольских. По окончании курса в Московском университете, со степенью кандидата прав, в 1863 году был определён на службу чиновником в канцелярию общего собрания Московских департаментов; в 1864 году утверждён в должности младшего помощника секретаря и в том же году перемещён на туже должность в 7-й департамент Сената. В 1865 году утверждён кандидатом к мировым посредникам по Московскому уезду. В 1866 году избран участковым мировым судьей по Мосальскому уезду и в том же году — непременным членом Мосальского съезда мировых судей.

В 1869 году назначен кандидатом на судебные должности при гражданском кассационном департаменте Сената, с откомандированием в распоряжение первоприсутствующего, в следующем году назначен временным товарищем прокурора Санкт-Петербургского окружного суда, а в 1873 году переименован постоянным. В 1874 году назначен чиновником за обер-прокурорским столом, сверх комплекта, во 2-е отделение Сената, с откомандированием к исправлению должности подольского губернского прокурора. В 1876 году назначен прокурором Новгородского окружного суда, 1881 году назначен членом Варшавской судебной палаты, а в 1892 году назначен Волынским губернатором. С 1896 по 1899 годы — Ковенский губернатор.

С 1895 года — действительный статский советник; с 1901 — тайный советник.

Источники 

 
 Суходольский Сергей Петрович

Волынские губернаторы
Ковенские губернаторы
Тайные советники
Умершие в XX веке